Пётр Фирлей (? — 1619) — государственный и военный деятель Речи Посполитой, каштелян завихосткий (1609), бецкий (1613) и войницкий (1614), воевода любельский (1617—1619), староста парчевский.

Биография 
Представитель польского магнатского рода Фирлеев герба «Леварт». Сын великого маршалка коронного и воеводы краковского Яна Фирлея (1521—1574) и Софии Бонер (ум. 1563). Братья — Николай, Ян, Анджей и Генрик.

Был воспитан своим отцом в кальвинистском духе, в 1581 года отправился на учёбу в Падуанский университет. Во время своего пребывания в Италии перешел в римско-католическую веру.

После возвращения на родину Пётр Фирлей избирается послом на сеймы в 1593 и 1597 годах. В 1600 году участвовал в походе польской армии под предводительством гетмана великого коронного Яна Замойского на Молдавское княжество, в 1602 году принял участие в войне со шведами в Лифляндии.

В 1609 году Петр Фирлей был назначен каштеляном завихостским, в 1613 году — каштеляном бецким, а в 1614 году стал каштеляном войницким. В 1617 году Пётр Фирлей получил должность воеводы любельского, также ему принадлежало парчевское староство.

Семья 
Перед 1599 годом женился на Ядвиге Влодек (1573—1609), дочери воеводы любельского Станислава Влодека и Эльжбеты Замойской. Дети:

 Ян Фирлей, ксендз
 Станислав Фирлей (1600—1634)
 Пётр Фирлей (1601—1650), каштелян каменецкий (1649), староста теребовльский
 Николай Фирлей (1605—1640), ротмистр королевский
 София Фирлей (ум. перед 1642), жена каштеляна краковского и гетмана великого коронного Николая Потоцкого (1593—1651).
 Ефросинья Фирлей, жена чашника любельского Павла Ласоцкого

Источники 
 Polski Słownik Biograficzny (t. 7, s. 17).
 Родословная рода Фирлей

Пётр (воевода любельский)
Воеводы любельские
Каштеляны завихостские
Каштеляны бецкие
Каштеляны войницкие
Старосты парчевские
Сенаторы Речи Посполитой
Выпускники Падуанского университета